Dans l'Antiquité, le massique était un vin de qualité produit en Campanie.
 En physique, en chimie et en minéralogie, l'adjectif massique peut avoir deux significations différentes, toutes deux reliées à la notion de masse : 
 la concentration massique et le débit massique sont deux grandeurs exprimées en unités de masse : en kg/l par exemple pour la concentration massique, en kg/s pour le débit massique.
 une grandeur massique est le rapport d'une grandeur extensive X à la masse de l'objet considéré. Dans le Système international d'unités une grandeur massique s'exprime en [unité SI de X]/kg.
 Exemples de grandeurs massiques : aire massique, activité massique, capacité thermique massique, densité massique d'énergie, énergie communiquée massique, enthalpie massique, fraction massique, puissance massique, volume massique.

Notes et références